Le terme de chapelle de Locmaria peut faire référence aux chapelles suivantes : 
 chapelle de Locmaria de Quistinic, située au lieu-dit Locmaria, à Quistinic dans le Morbihan,
 chapelle de Locmaria de Séglien, située au lieu-dit Locmaria, à Séglien dans le Morbihan,
 chapelle de Locmaria de La Chapelle-Neuve, située au lieu dit Locmaria, à La Chapelle-Neuve dans le Morbihan.

Locmaria